Craig Thomas (1933–2007) amerikai szenátor Wyoming államból
Craig Thomas (1942–2011) walesi thriller- és esszéíró
Craig Thomas amerikai televíziós sorozatíró